Жонке () — французская фамилия. Известные носители:

 Жонке, Робер (1925—2008) — французский футболист и тренер.
 Жонке, Тьерри (1954—2009) — французский автор политических детективов.